Rapin ist der Familienname folgender Personen:

 Aimée Rapin (1868–1956), Schweizer Künstlerin
 David Salomon Rapin de Thoiras († nach 1759), preußischer Oberst, Chef des Freibataillon F 6
 Henri Rapin (1873–1939), französischer Innenarchitekt, Male, Illustrator,  Designer und Dekorateur
 Jean-Jacques Rapin (1932–2015), Schweizer Musikpädagoge
 Nicolas Rapin (1535–1608) 

 Paul Rapin de Thoyras (1661–1725), Historiker
 René Rapin (1621–1687), französischer Jesuit und Autor
 René Rapin (Anglist) (1899–1973), Schweizer Anglist